Mihail Alekszandrov – bolgár labdarúgó
Mihail Alekszandrov – bolgár úszó, olimpikon